Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Pelicans de La Nouvelle-Orléans au fil des saisons.

Le poste d'entraîneur est actuellement occupé par Willie Green.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Pelicans de La Nouvelle-Orléans
Entraîneur des Hornets de La Nouvelle-Orléans
Entraîneur des Pelicans de La Nouvelle-Orléans
National Basketball Association